PT eller pt har flere betydninger:
 Pacific Time Zone – er en tidszone som geografisk dækker de vestligste dele af Nordamerika
 Pro tempore – er en latinsk vending